Ulica św. Jerzego:
 Ulica św. Jerzego w Łodzi
 Ulica św. Jerzego we Wrocławiu

św. Jerzego